The Front Page, est une pièce de Ben Hecht et Charles MacArthur, qui a donné son titre à plusieurs films parmi lesquels :
 The Front Page de Lewis Milestone, sorti en 1931.
 The Front Page, téléfilm d'Ed Sobol de 1945. 
 The Front Page de Lewis Milestone, sorti en 1948.
 The Front Page, téléfilm d'Alan Handley de 1970.  
 Spéciale Première (The Front Page) de Billy Wilder, sorti en 1974.

Voir aussi 
Autres adaptations de la pièce 
 La Dame du vendredi (His Girl Friday) de Howard Hawks, sorti en 1940 ;
 Scoop de Ted Kotcheff, sorti en 1988.